Robert Cocking (1776-1837), aéronaute et peintre britannique ;
 Samuel Cocking (1845-1916), commerçant britannique.